Roberto Gómez Fernández (Ciudad de México, 14 de marzo de 1964), también conocido como Roberto Gómez Jr., es un productor, director, artista, actor y comediante mexicano, hijo del fallecido guionista, actor y comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito".

Es el productor de la series animadas de El Chavo y El Chapulín Colorado, y de telenovelas como Locura de amor, Alma de hierro, Para volver a amar y El color de la pasión, entre otras. Luego de la salida de Jorge Gutiérrez Zamora de la locución en los programas de El Chavo del Ocho  y El Chapulin Colorado en 1979, participó en el programa Chespirito como actor de manera recurrente en los años 1984 y 1985, y como productor (y en ocasiones como locutor de la introducción, antes de Gabriel Fernández y Rubén Aguirre) junto a su tío Horacio Gómez Bolaños en años posteriores hasta el final del programa. El 15 de septiembre de 2020, se anunció que su relación con Televisa finalizó, tras 39 años de relación laboral.

Trayectoria

Telenovelas - Productor ejecutivo 
 La jefa del campeón (2018)
 El hotel de los secretos (2016)
 El color de la pasión (2014) 
 Cachito de cielo (2012) con Giselle González Salgado 
 Para volver a amar (2010/11) con Giselle González Salgado 
 Alma de hierro (2008/09) con Giselle González Salgado 
 CLAP (2003/04) 
 El juego de la vida (2001/02) 
 Locura de amor (2000)

Programas 
 El Chapulín Colorado animado (2015-2017)
 El Chavo animado (2006-2014)
 Amor mío (2006/07) con Giselle González Salgado
 No contaban con mi astucia (2000)
 Operalia (1994)
 Chespirito (1984-1987)....Varios personajes
 El Chavo del 8 (1975)....Estudiante escolar (2 episodios)

Películas 
 El Chanfle 2 (1982)....Muchacho en la piscina

Director de escena y cámaras 
 Síganme los buenos (2000)
 Ángela (1998/99)
 Alguna vez tendremos alas (1997)
 Azul (1996)
 La dueña (1995)
 Milagro y magia (1991) (Director de cámaras)
 Chespirito (1989-1992) (Director de cámaras)
 Chespirito (1984-1987) (Editor)

Premios y nominaciones

Premios TVyNovelas 

* Junto a Giselle González

Premios ACE 

* Junto a Giselle González

Premios Bravo 

* Junto a Giselle González

Premios Mundo Latino 

* Junto a Giselle González

Premios GLAAD 2009 

* Junto a Giselle González

TV Adicto Golden Awards

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Para volver a amar: Mejor telenovela.

Productores de telenovelas
Productores de México